Het vrouwen enkelspel van het tennis op de Olympische Zomerspelen 1992 in de Spaanse stad Barcelona vond plaats van 28 juli tot en met 7 augustus 1992. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Tennis de la Vall d'Hebron.

De zilveren en gouden medaille werden uitgereikt in de (gouden) finale. Beide verliezende halvefinalisten ontvingen een bronzen medaille. In deze editie van de Spelen werd bij tennis geen bronzen finale gespeeld.

De zestienjarige Amerikaanse Jennifer Capriati was het derde reekshoofd. Zij wist de gouden medaille in de wacht te slepen. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste titelverdedigster Steffi Graf, die het zilver mocht meenemen. De als tweede geplaatste Spaanse Arantxa Sánchez Vicario alsmede de Amerikaanse Mary Joe Fernandez, het vierde reekshoofd, gingen elk met een bronzen medaille naar huis.

De Belgische Sabine Appelmans, als zestiende geplaatst, greep net naast het eremetaal.

Eindklassement

Aantal deelneemsters naar land

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Uitslagen vrouwenenkelspel
  Toernooischema WTA

Olympische Spelen